Lohnbach ist ein Gewässername:

 Lohnbach (Elsenz), linker Zufluss der Elsenz in Eppingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Elsenz
 Lohnbach (Kleiner Kamp), linker Zufluss des Kleinen Kamps bei Lohn, Gemeinde Schönbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich; mit Lohnbachfall
 Lohnbach (Radau), rechter Zufluss der Radau vor Bad Harzburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen